Матвейков Иван Сергеевич (, хутор Русаловский Кошехабльского района Краснодарского края — , г. Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант технических войск, заслуженный строитель РСФСР, почётный железнодорожник, чл. КПСС с 1954.

В советской армии с 1941. Окончил 3 курса Института инженеров железнодорожного транспорта в г. Днепропетровске в 1941, Военно-транспортную академию» в г. Ленинграде в 1952. За годы службы в рядах советской армии прошел путь от рядового до генерал-лейтенанта, заместителя начальника железнодорожных войск советских вооружённых сил.

Военную службу начал рядовым на Юго-Западном фронте. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками и войсками империалистической Японии в составе Юго-Западного, Сталинградского, Третьего Украинского, Четвёртого Украинского и Первого Дальневосточного фронтов. Войну закончил в звании капитана.

В послевоенный период принимал участие в строительстве стратегических железнодорожных линий, специальных сооружений на территории СССР и Монголии. Командовал батальоном, бригадой, корпусом. Занимал посты начальника штаба железнодорожных войск, заместителя начальника железнодорожных войск. С 1981 года заместитель начальника Главтоннельметростроя Министерства транспортного строительства СССР.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина.
 Орден Отечественной войны 1-й степени.
 Орден Красной Звезды.
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР».

 Награждён медалями СССР, Болгарии, Монгольской Народной Республики, Польши.
Ссылки:

http://statehistory.ru/books/ZHeleznodorozhnye-voyska-Rossii/116

Заслуженные строители РСФСР
Генерал-лейтенанты (СССР)
Похороненные на Троекуровском кладбище